Plaats in Indonesië
 Telaga (Busungbiu), een plaats in het bestuurlijke gebied Buleleng in de provincie Bali
 Telaga (Bantarkawung), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Telaga (Siantan Selatan), een plaats in het bestuurlijke gebied Kepulauan Anambas in de provincie Riouwarchipel